Kłoczki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Odelsk
 Kłoczki – przystanek kolejowy w miejscowości Kłoczki, w rejonie grodzieńskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi
 Kłoczki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka
 Kłoczki – leśniczówka na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka